Kristin Hersh (1966-), chanteuse et auteur-compositeur américaine ; 
 Patricia Hersh (née en 1973), mathématicienne américaine ;
 Seymour Hersh (1937), journaliste américain.